Стадион «Касанса́й» () — многофункциональный стадион в городе Касансай Наманганского вилоята Узбекистана. Вмещает 22,000 зрителей, является третьим по вместимости стадионом Узбекистана. Является домашней ареной местного футбольного клуба «Касансай».

Открыт в советские годы. Во время реконструкции наманганского стадиона «Марказий», футбольный клуб «Навбахор» проводил свои домашние матчи на этом стадионе.

Ссылки и источники 
 Информация о стадионе на сайте footballfacts.ru
 Информация о стадионе на сайте worldstadiums.com
 Информация о стадионе на сайте wikistadiums.org 

Футбольные стадионы Узбекистана
Многофункциональные стадионы
Касансай